Biagio Chianese (n. 1961) – ex pugile italiano
 Dominic Chianese (n. 1931) – attore e cantante statunitense 
 Joel Chianese (n. 1990) – calciatore australiano 
 Mario Chianese (1928-2020) – pittore e incisore italiano
 Vincenzo Chianese (n. 1976) – ex calciatore italiano